Сокольниково  — название населённых пунктов в России

 Сокольниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Сокольниково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Сокольниково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Сокольниково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Сокольниково — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Сокольниково — село в Можайском районе Московской области.
 Сокольниково —  деревня в Бежецком районе Тверской области.

См. также 
 Сокольников